Imbrexodius polarsterni is een vlokreeftensoort uit de familie van de Odiidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1995 door Brandt & Vassilenko.

Odiidae